Арслановский сельсовет — муниципальное образование в Кигинском районе Башкортостана.

Административный центр — село Арсланово.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Объединён с сельским поселением Тугузлинский сельсовет в 2008 году.

Население

Состав сельского поселения

Упразднённые населённые пункты 
Деревни Верхний и Нижний Лопас.

Известные уроженцы 
 Мингажев, Гималетдин Мингажевич (21 мая 1889 — 19 сентября 1955) — актёр, драматург, теоретик театра, Народный артист БАССР (1935), Заслуженный артист РСФСР (1944), Народный артист РСФСР (1949).

Примечания 

Муниципальные образования Кигинского района
Сельские поселения Башкортостана